Seabiscuit ist der Name
 eines US-amerikanischen Rennpferdes, das in den 1930er Jahren in den USA sehr populär war, siehe  Seabiscuit (Pferd)
 eines US-amerikanischen Filmes, der die Rennlaufbahn dieses Pferdes schildert, siehe Seabiscuit – Mit dem Willen zum Erfolg